Nyctimystes montana est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :

 Nyctimystes montana Peters & Doria, 1878 est synonyme de Nyctimystes montanus Peters & Doria, 1878
 Nyctimystes montana Parker, 1936 nec Peters & Doria, 1878 est synonyme de Nyctimystes cheesmani Tyler, 1964

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Pelodryadinae